Rozgrywki 1956/1957 były 54 sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 14 sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego bronił León.

Zespoły 
Zmiana drużyn po sezonie 1955/1956:

 Monterrey

 Zamora, Puebla

W sezonie 1956/1957 występowało 13 drużyn - z drugiej ligi awansowało Monterrey, natomiast po ostatnim sezonie spadła Zamora i wycofała się Puebla.

Mistrzem Meksyku został zespół C.D. Guadalajara, który skompletował 36 punktów. Królem strzelców został Meksykanin Crescencio Gutiérrez z 19 bramkami w 24 meczach (0.79 gola na mecz).

Tabela 

 
MISTRZ MEKSYKU - 1956/1957

GUADALAJARA 1. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1956/1957
1956 w piłce nożnej
1957 w piłce nożnej